Mark Evans peut désigner :
 Mark Evans (1956-), bassiste australien, membre du groupe AC/DC ;
 Mark Evans (1957-), rameur d'aviron canadien ;
 Mark Evans (1985-), acteur britannique.